Hayton (Allerdale), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
Hayton and Mealo
Hayton (Carlicle), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
Hayton (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
Hayton (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire